N-Hash — криптографическая хеш-функция на основе циклической функции FEAL. В настоящее время считается небезопасной.

Была разработана в 1990 году фирмой Nippon Telegraph and Telephone (также разработавшей FEAL).

Изначально, функция N-Hash была предназначена для того, чтобы решить проблему подмены информации на пути между двумя пользователями телефонной связи (Nippon Telegraph and Telephone — телекоммуникационная компания) и ускорить поиск данных. Например, если человек посылает смс-сообщение, то перед доставкой оно будет проверено на подлинность с помощью хеш-функции. А если пользователю продукции Nippon Telegraph and Telephone надо быстро найти в телефоне чей-либо контакт, то с помощью N-Hash можно упростить процесс поиска имени в списке. Это осуществляется благодаря тому, что хеш-кодом (маленькой по объёму определяющей частью контакта) имени объявляется первая буква контакта.

История возникновения 
В основе алгоритма N-Hash лежит блочный алгоритм шифрования FEAL. Крупнейшая телекоммуникационная компания Nippon Telegraph and Telephone создала FEAL на основе DES. Но хотя этот алгоритм и выигрывает в быстродействии у DES, он является очень ненадежным и легко уязвимым: криптоаналитику требовалось очень мало информации, чтобы взломать алгоритм. Именно взлом алгоритма FEAL повлек за собой появление хеш-функции N-Hash в 1990 году. N-Hash также выигрывает в скорости у DES: по сравнению с 9 Кбит/сек у DES, N-Hash работает со скоростью 24 Кбит/сек для 15-раундовой схемы и со скоростью 29 Кбит/сек для 12-раундовой. При этом Nippon Telegraph and Telephone добилась повышения надёжности по сравнению с FEAL.

В течение некоторого времени алгоритм N-Hash использовался фирмой Nippon Telegraph and Telephone в соответствии с целями данной функции, но через некоторое время был разработан метод дней рождения, который с лёгкостью взламывал этот алгоритм. В связи со взломом отказались не только от N-Hash, но и почти от всех функций, основанных на блочных шифрах, так как для всех них характерна одна и та же проблема: они легко уязвимы методом дней рождения. Вместо них теперь используют более надежные функции, основанные на MD — технологиях: MD5, SHA-1 и другие, приведенные в списке функций, которые на данный момент считаются надежными (согласно стандарту ISO/IEC 10118).

Использование 
Функция N-Hash использовалась в течение недолгого времени в начале 1990-х годов, пока не была взломана методом дней рождения.
 N-Hash предназначалась для решения проблемы подмены данных:
 Для современного человека эта проблема может легко быть описана на примере взаимодействия человека и интернет-магазина. Когда пользователь заказывает какой-нибудь товар в интернет-магазине, то магазин присылает ему номер заказа, сумму платежа и т. д. Далее, когда пользователь пытается оплатить заказ с помощью, например, Webmoney, то Webmoney вычисляет хеш-код полученного сообщения и сравнивает его с хеш-кодом, полученным от интернет-магазина. Если эти хеш-коды совпадают, то информация, присланная пользователем, правдива. Если не совпадают, то информация определяется как ложная и платеж не проходит.
 Другой вариант использования прост: упорядочивание контактов в мобильном телефоне по алфавиту и поиск контакта по первой букве. Хеш-кодом имени выбирается первая буква этого имени, следовательно, когда человек нажимает некоторую букву в своем телефоне, то ищется хеш-код, который совпадает с этой буквой и на экран выводятся контакты, начинающиеся с неё.

Особенности N-Hash

Однонаправленность 
Определение: Пусть  — сообщение некоторой длины.

Функция  называется однонаправленной, если из равенства 

легко:
 найти хеш-код , зная сообщение 
очень трудоёмко:
 найти сообщение  по известному хеш-коду  (т. е. если хеш-код пароля стал известен хакеру, то пароль он по нему не найдет);
 найти отличное от  сообщение , такое что их хеш-коды  совпадают.
Проще определение можно записать так:

Однонаправленность — это «отпечаток пальца»:
 Если дан конкретный человек, то можно взять у него отпечаток пальца;
 Невозможно найти человека по отпечатку его пальца (если нет базы данных с отпечатками пальцев всех людей, а её нет);
 Невозможно найти второго человека с таким же как у другого отпечатком пальца.
Однонаправленность решает очень важную проблему. Рассмотрим её на примере.
 Алиса и Боб традиционно обозначают субъектов передачи информации.

 Примеры
 Допустим, Алиса подписала контракт  с известным Алисе и Бобу хеш-кодом . Если бы  была неоднонаправленная, то Боб мог бы найти такой другой контракт , что  и, значит, смог бы утверждать, что Алиса подписала .
 Допустим, Алиса имеет один и тот же отпечаток пальца h с каким-нибудь преступником, тогда Боб смог бы утверждать, что этот преступник — Алиса.

Устойчивость к столкновениям 
Чтобы предотвратить возможность Алисы использовать метод «дней рождения» для обмана Боба, очень удобно ввести ещё более сильное условие, чем условие однонаправленности.
H такова, что трудно найти сообщения  и , такие что их хеш-коды  совпадают. То есть невозможно найти двух человек с одинаковыми отпечатками пальцев.

Данное условие называется устойчивостью к столкновениям и для хеш-функции N-Hash оно не выполняется.

По причине неустойчивости к столкновениям Алиса может обмануть Боба таким образом (метод «дней рождения»):
 Алиса пишет две версии контракта: одна из них выгодна для Боба, а другая нет;
 Внося небольшие изменения в каждый контракт (например, пробел заменяет на два пробела), она добьется того, что версий контрактов будет достаточно много для подбора  и , для которых совпадают хеш-коды (версия  выгодна Бобу, а  — нет) (если в контракте 34 строки, то, внося или не внося изменения в каждую из строк, легко получить  версий контрактов);
 Теперь Алиса сможет доказать, что Боб подписал .
Для того, чтобы избежать подобной проблемы, достаточно вносить косметические изменения в подписываемый контракт. И хотя это действие никак не изменяет хеш-функцию H, а, значит, никак не влияет на её устойчивость к столкновениям, но человек этим действием получит новую версию контракта, хеш-код которого не совпадает с хеш-кодом версии контракта злоумышленника. То есть, если Боб в 5-й строке поставит в каком-нибудь месте запятую, или поставит две точки вместо одной, то Алиса не сможет доказать, что он подписал другой контракт (так как его хеш-код уже не совпадает с хеш-кодом контракта Алисы).

Можно рассмотреть жизненный пример: когда нотариус ставит печать в подписываемый контракт, он вносит туда косметические изменения.

Цели N-Hash 
Для того, чтобы понять как работает функция N-Hash, необходимо перейти на более научную речь. Ниже приведены цели данной функции не на примерах, а в соответствии с тем, как они осуществляются и с соответствующей терминологией.
 Обеспечение целостности информации:

Данное свойство необходимо для того, чтобы исключить возможность злоумышленника внедрить некоторую ложную информацию в исходное сообщение. Для обеспечения целостности должна быть возможность обнаружить любые изменения в тексте сообщения (замена, вставка, удаление). Целостность обеспечивается путём внедрения в исходное сообщение избыточной информации, которая будет являться проверочной комбинацией. Такая комбинация называется контрольной суммой и её можно вычислить с помощью специального алгоритма. Так как этот алгоритм зависит от секретного ключа, то внедрение ложной информации в сообщение маловероятно.

, где salt — избыточная информация, M — сообщение - контрольная сумма;

Из формулы следует, что если меняется salt, то меняется и S (контрольная сумма), а значит изменялось и  и .

То есть можно сделать вывод, что была добавлена ложная информация.
 Сжатие документа:
Функция N-Hash работает с сообщениями M произвольной длины. При этом на выходе получается хеш-код фиксированной длины в 128 бит. Это получается за счет того, что сообщение делится на блоки , размером 128 бит, и алгоритм работает последовательно с каждым из блоков.
 Обеспечение достоверности электронных данных:

Данное свойство выполняется для однонаправленных функций, какой и является N-Hash. Достоверность сообщения M проверяется путём нахождения конечного хеш-кода (дайджеста сообщения) дважды (отсылающая и принимающая стороны). Результаты сравниваются и, если они совпадают, то информация достоверна. Целостность не гарантирует достоверность.
 Обеспечение конфиденциальности:
на сайтах, где нужно вводить логин и пароль, пароль после ввода переводится в хеш-код. То есть изначально пользователь вводит пароль M, но для входа в защищённую область используется хеш-код . По известному хеш-коду h и функции H вычислить M очень трудно, чем и обеспечивается конфиденциальность пароля.
 Аутентификация пользователей:
Аутентификация — это процедура проверки подлинности пользователя или данных при помощи некоторого критерия.

Возникает вопрос, как хеш-функция обеспечивает правдивость аутентификации. Это легко показать на примере.

Когда пользователь вводит логин и пароль на каком-либо сайте, его пароль преобразуется в хеш-код и передается по сети для аутентификации. Очевидно, что для того чтобы войти под чужую учётную запись достаточно выяснить хеш-код пароля, а затем по формуле  (h-хеш-код, M — пароль) найти пароль. Но N-Hash, являющаяся однонаправленной функцией, обеспечивает сохранность пароля, так как это уравнение для однонаправленных функций решается очень трудоёмко (не с помощью персонального компьютера).

Алгоритм 
Алгоритм N-Hash основан на циклическом повторении (12 или 15 раз — число раундов) операций. На входе имеется хеш-код  и он может быть произвольным, на выходе получается хеш-код h сообщения M, которое необходимо хешировать. При этом размер выходящего хеш-кода фиксирован и равен 128 бит, тогда как размер M произволен.

Основные обозначения 
  — сообщение, которое необходимо хешировать;
  — блок сообщения длиной 128 бит. Для того, чтобы хешировать сообщение  необходимо поделить его на блоки ;
  — хеш-код i-го шага;
  — константа, длиной 128 бит;
  — конкатенация;
, где , где k=1, 2, 3, 4; , длиной 24 бит;
 EXG — функция, которая меняет местами старшие и младшие разряды (64 младших и 64 старших);
 PS — преобразующая функция;

Описание алгоритма 

На схеме справа представлены схематические обозначения операций, которые присутствуют на нижеследующих схемах.
 Покоординатное (попарное) суммирование означает сложение по модулю 2;
 Если x поступает на вход функции f, то на выходе получается f(x).

Один цикл работы N-Hash 

Ниже представлен один цикл работы алгоритма N-Hash.
 На вход функции g подается хеш-код (i-1)-го шага  и i-й блок сообщения . При этом  выбирается произвольно: например, он может быть нулевым. А также  подается на выход на операцию сложения по модулю 2, то есть результат (хеш-код следующего шага) будет выглядеть так: (нечто пока неизвестное).
 Из схемы видно, что  подается не только на XOR, но и на выход на операцию сложения по модулю 2. То есть теперь в соответствии с первым пунктом результат выглядит таким образом: (оставшееся пока неизвестным нечто).
Оставшееся пока неизвестным нечто находится после прохождения каскада из восьми преобразующих функций. Его получение может быть описано таким образом:
 Функция EXG меняет местами старшие и младшие разряды  и прибавляет к результату , после чего результат складывает по модулю 2 с .
 Как видно из схемы, результат подается последовательно на входы j преобразующих функций, вторым аргументом которых является сумма , где j=1, … , 8.
 В результате получается хеш-код i-го шага :
.

Преобразующая функция 

Возникает вопрос, как действует преобразующая функция .

Рассмотрим верхнюю часть схемы до перекрестья.

Исходное сообщение  разбивается на блоки по  бита.

Будем считать промежуточными выходами входы в нижнюю часть схемы.  и  подаются на промежуточные выходы, а на два других выхода подаются операции  и . Теперь можно результаты на промежуточных выходах переобозначить и через них, аналогично верхней части, найти результаты на выходе нижней части, то есть и всей схемы в целом.

Сделав все необходимые вычисления, получим, что при подаче на вход  сообщение на выходе  можно представить как конкатенацию сообщений
 ;
 ;
 ;
 .

Поиск функции f(x, P) 

Так как функция f работает с аргументами, длина которых составляет 32 бит, то из схемы поиска функции f(x, P) имеем:
 Величину  разбиваем на части по 8 бит.
 Запишем эти части как , i=1,…,4 и введёт новые обозначения:
 ;
 ;
 ;
 ;
Аргументами функции  (первая стрелка слева) являются  и .

Аргументами функции  (вторая стрелка слева) являются  и .

То есть две составляющие части из сообщения на выходе уже известны и равны
 ;
 ;
Далее будем пользоваться уже полученными оставляющими частями сообщения на выходе для удобства записи:

;
 ;

 Тогда сообщение на выходе можно представить в виде .

 Причём известно, что
 =(левый циклический сдвиг на 2 бита)(a+b) mod 256
 =(левый циклический сдвиг на 2 бита)(a+b+1) mod 256

Безопасность хеш-функций 
Хеш-функция является безопасной в случае, когда криптоаналитику требуется очень много информации, для того чтобы взломать данную хеш-функцию (что делает взлом маловероятным) и если хеш-функция не взломана к данному времени.

Для того, чтобы хеш-функция была безопасной, необходимо, чтобы выполнялись условия:
 При изменениях в тексте сообщения  (вставки, перестановки и т. д.) должен меняться и хеш-код сообщения;
Иначе человек, который вводит свои логин и пароль для входа в Википедию, мог бы попасть на страницу другого участника.
 Невозможность нахождения сообщения  по известному хеш-коду  из ;
Если данное условие не выполняется, то это делает возможным нахождение паролей пользователей Википедии.
 Задача нахождения сообщений  и , таких что их хеш-коды равны  должна быть очень трудоёмкой.
Иначе, можно было бы найти два пароля с одинаковыми хеш-кодами.

N-Hash не является безопасной функцией, так как для неё не выполнено последнее условие.

Криптоанализ N-Hash 
В настоящее время N-Hash считается небезопасной функцией. На данном рисунке указаны все безопасные однонаправленные функции на данный момент согласно стандарту ISO/IEC 10118:

Из алгоритмов, построенных как и N-Hash на основе блочных шифров, безопасными считаются только MDC-2 и MDC-4.

Для N-Hash характерна следующая проблема:
 Так как длина хеш-кода равна длине блока алгоритма шифрования, то алгоритм нестоек перед атакой методом «дней рождения».

Атаки на хеш-функции 

На данном рисунке приведена классификация атак на все алгоритмы хеширования в целом.

Атаки, зависящие от алгоритма, являются атаками, основанными на свойствах конкретного алгоритма.

Например, N-Hash успешно атакуют с помощью дифференциального метода, атакой с фиксированной точкой и встречей посередине.

Атаки, не зависящие от алгоритма, можно применить к любой функции хеширования, однако это не исключает того, что для некоторых алгоритмов они очень трудоёмки из-за большого объёма информации или быстродействия кода.

Действенные атаки на N-Hash 
 Полный перебор
 Метод встречи в середине атаки
 Парадокс дня рождения
 Дифференциальный криптоанализ
 Атака с фиксированной точкой

Атаки, базирующиеся на уязвимости алгоритма

Дифференциальный метод 
Ден Бур предложил способ построения коллизии для однораундовой схемы N-Hash.

Бихам и Шамир успешно применили метод дифференциального криптоанализа для компрометации 6-раундовой схемы N-Hash. Предложенный ими способ построения коллизии срабатывает для любого значения N кратного трём и при этом для N ≤ 12 он оказывается эффективнее подхода, основанного на парадоксе дней рождения.

Для 12-раундовой схемы сложность построения коллизий предложенным методом оценивается величиной 256 операций (трудоёмкость метода, основанного на парадоксе дней рождения — 264 операций).

Атаки, не зависящие от алгоритма 
Увеличение длины хеш-кода и секретного ключа усложнит работу криптоаналитика. Можно попытаться сделать вычисления слишком трудоёмкими для персонального компьютера и требующими больших ресурсов. Тогда криптоаналитику надо будет или искать суперкомпьютер, или написать вирус, который на основе распараллеливания процесса взлома хеш-функции будет использовать сразу несколько персональных компьютеров для решения проблемы.

Также действенны такие методы защиты хеш-функции:
 использование контрольных сумм на разных этапах хеширования;
 проверка на достоверность информации;
 внедрение в сообщение информации типа salt.

Итоги 
 В настоящее время N-Hash мало распространён, так как не является безопасным и взломан более 10 лет назад.
 Теперь для хеш-функций типа N-Hash существует специальное название — ключевые, то есть однонаправленные, но не устойчивые к столкновениям:
 Если стороны доверяют друг другу (то есть каждая из сторон уверена, что другая не станет подменять контракт как в случае с Алисой и Бобом), то можно использовать N-Hash.

Сравнение N-Hash с другими хеш-функциями

Примечания

См. также 
 Хеширование
 Коллизия хеш-функции
 FEAL

Ссылки 
 Современное хеширование
 Аутентификация данных и электронная цифровая подпись

Литература 
 
 

Криптографические хеш-функции